

Cinema 
 La pelle giovane (Baby Love) – film del 1968 diretto da Alastair Reid
 Baby Love – film del 1979 diretto da Rino Di Silvestro
 Baby Love (Comme les autres) – film del 2008 diretto da Vincent Garenq

Letteratura 
 Baby Love – romanzo di Joyce Maynard del 1981
 I mille volti di Travis (Baby Love) – romanzo di Binnie Syril del 1991
 Baby Love – romanzo di Denise Danks del 2001

Musica 
 Baby Love – singolo delle Supremes del 1964, dall'album Where Did Our Love Go
 Baby Love – singolo di Dannii Minogue del 1991
 Baby Love – singolo di Nicole Scherzinger del 2007, dall'album Her Name Is Nicole
 Baby Love – singolo di Petite Meller del 2015